Simons ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter englischer und deutscher Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Simon“.

Namensträger 
 Adam Simons (1770–1834), niederländischer Theologe, Dichter, Rhetoriker und Historiker
 Alexandra Simons-de Ridder (* 1963), deutsche Dressurreiterin
 Anfernee Simons (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Andreas Simons (1823–1900), deutscher Architekt und Publizist
 Ann Simons (* 1980), belgische Judoka
 Anna Simons (1871–1951), deutsche Kalligraphin und Typographin

 Aubrey Simons (1921–2014), englischer Tischtennisspieler
 Barbara Simons (* 1929), deutsche Politikerin (SPD)
 Ben Simons (* 1986), britischer Bobfahrer
 Berthold Simons (1918–1980), deutscher Ordensgeistlicher
 Carl Simons (1877–1960), deutscher Verwaltungsjurist
 Carla Simons (1903–1943), niederländische Schriftstellerin, Übersetzerin und Romanistin
 Casey Simons (* 1985), US-amerikanischer Biathlet und Skilangläufer

 David Simons (1860–1930), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Eberhard Simons (1937–2005), deutscher Philosoph
 Elwyn L. Simons (1930–2016), US-amerikanischer Paläontologe
 Ernst Simons (1919–2006), deutscher Religionslehrer
 Eva Simons (* 1984), niederländische Sängerin
 Frans Simons (1908–2002), niederländischer Geistlicher, Bischof von Indore
 Friedrich Wilhelm Simons-Köhler (1802–1856), deutscher Unternehmer, Kammerfunktionär und Politiker
 Gerd Simons (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Gustav Simons (1861–1914), deutscher Lebens- und Ernährungsreformer und Publizist
 Hans Simons (1893–1972), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politikwissenschaftler
 Hans Simons (Rennfahrer), deutscher Automobilrennfahrer
 Hanns Simons (1925–1984), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Hanns Alexander Simons (1900–1939), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Heinrich Feldmann-Simons geb. Feldmann (1787–1865), deutscher Kaufmann
 Hellmuth Simons (1893–1969), deutscher Biologe und Bakteriologe
 Hendrik Simons, Künstlername Heintje (* 1955), niederländischer Sänger und Schauspieler
 Henry Calvert Simons (1899–1946), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 Heribert Simons (* 1937), deutscher Sportpsychologe
 Hermann Joseph Simons (1799–1867), deutscher Landrat und Politiker
 Hilarius Simons (1927–2021), deutscher Kaufmann und Pferdesportfunktionär
 Jack Simons (* 1945), US-amerikanischer Chemiker
 James Simons (Jim Simons; * 1938), US-amerikanischer Mathematiker und Hedgefondsmanager

 Jennifer Simons (* 1953), surinamische Ärztin und Politikerin

 Johan Simons (* 1946), niederländischer Regisseur und Intendant
 John Simons (* 1934), britischer Chemiker
 Jozef Simons (* 1952), belgischer Radrennfahrer 
 Judikje Simons (1904–1943), niederländische Turnerin
 Julius Simons (1887–1944), deutscher Rabbiner, siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Deutz #Julius Simons
 Kai Simons (* 1938), finnischer Mediziner und Biochemiker
 Lao Genevra Simons (1870–1949), US-amerikanische Mathematikerin und Mathematikhistorikerin
 Laurent Simons (* 2009), belgischer Student
 Lo Simons (1910–1956), niederländischer Motorradrennfahrer 
 Louis Simons (1831–1905), deutscher Unternehmer
 Louis Alexander Simons (1843–1908), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Ludo Simons (* 1939), belgischer Literaturwissenschaftler
 Ludwig Simons (1803–1870), deutscher Jurist und Politiker
 Marijn Simons (* 1982), niederländischer Violinist und Komponist
 Martin Simons (* 1973), deutscher Schriftsteller
 Matt Simons (* 1987), US-amerikanischer Musiker
 May Wood Simons (1876–1948), US-amerikanische Lehrerin, Autorin und Übersetzerin
 Menno Simons (1496–1561), niederländischer Theologe, Namensgeber der Mennoniten
 Michael Simons (Michael Simon Koppel; 1817–1895), deutscher Kaufmann, Unternehmer, Bankier und Mäzen
 Moisés Simons (1889–1945), kubanischer Komponist
 Nancy Simons (* 1938), US-amerikanische Schwimmerin 
 Netty Simons (1913–1994), US-amerikanische Komponistin
 Paullina Simons (* 1963), US-amerikanisch-russische Schriftstellerin

 Raf Simons (* 1968), belgischer Modeschöpfer und Designer
 Rainer Simons (1869–1934), deutscher Sänger, Regisseur und Theaterdirektor
 Ray Simons (1913–2004), südafrikanische Politikerin
 Regillio Simons (* 1973), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Rita Simons (* 1977), britische Schauspielerin, Sängerin und Model
 Samuel Simons (1792–1847), US-amerikanischer Politiker
 Sander Simons (1962–2010), niederländischer Publizist
 Simone Simons (* 1985), niederländische Sängerin
 Sylvana Simons (* 1971), niederländische Politikerin (BIJ1) und Schauspielerin
 Theodor Simons (1813–1863), deutscher Architekt sowie Verbandsfunktionär
 Timmy Simons (* 1976), belgischer Fußballspieler
 Timothy Simons (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter Simons (1861–1937), deutscher Jurist und Politiker
 Xavi Simons (* 2003), niederländischer Fußballspieler
 Xavier Simons (* 2003), englischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Simon, Simonds, Simmons, Simmonds, Siemons, Simonsen, Symons
 Villa Simons
 Simon’s Apotheke

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname